Numerical Wind Tunnel (; ) — векторный параллельный суперкомпьютер, созданный в 1993 году в Японии. Плод сотрудничества  и компании Fujitsu. Вступил в строй в январе 1993 года. Использовался для решения широкого круга прикладных задач аэродинамики с помощью цифрового моделирования, показывая стабильную производительность близкую к 100 Гфлопс.

Это был первый в истории суперкомпьютер, перешагнувший барьер 100 Гфлопс на тесте Linpack. В период с ноября 1993 по июнь 1994 года со своими 140 векторными процессорами был самым мощным суперкомпьютером в мире по тесту Linpack, заняв верхнюю строчку рейтинга TOP500 с результатами Rmax 124,2 Гфлопс и Rpeak 235,8 Гфлопс.. В июне 1994 года он потерял первое место, но после увеличения количества процессоров до 166 снова вернулся на первое место с результатом 170 Гфлопс и оставался в верхней строчке списка до декабря 1995 года.

История создания 

Numerical Wind Tunnel (NWT) создавался с целью достичь производительности, в 100 раз большей, чем самая мощная машина FACOM VP-400, имевшаяся в распоряжении лаборатории. Это позволило бы решать уравнения Навье — Стокса с миллионом точек за 10 минут.

На основе разработок проекта NWT компания Fujitsu в сентябре 1992 года выпустила коммерческий суперкомпьютер VPP500, который является одним из немногих примеров успешного использования арсенида галлия в построении компьютерных систем.

Описание 
В окончательном варианте после апгрейда NWT состоял из 166 процессорных элементов (процессоров), каждый мощностью 1,7 Гфлопс, общей оперативной памятью 44,5 Гб и двух управляющих компьютеров. Каждый процессорный элемент содержал ЦПУ и модули памяти. Плата ЦПУ содержала БИС-микросхемы, созданные по нескольким технологиям: BiCMOS, ЭСЛ и на основе арсенида галлия, который считался в то время перспективным материалом для создания суперкомпьютеров будущего.
 Время на такт: 9,5 нс (на БИС из арсенида галлия удалось достичь времени переключения 60 псек).
 Охлаждение: двухкаскадная воздушная система охлаждения: первая система охлаждала платы с микросхемами, а вторая — выводила тепло за пределы здания.
 Операционная система на процессорных элементах и управляющих компьютерах: UXP (основана на UNIX SVR4).
 Языки программирования: NWT-Fortran, Fortran-77, Fortran-90, C.
 Питание и потребляемая мощность: 1000 кВТ (3 кВт на каждый процессорный элемент).

Примечания

Ссылки 
 Карточка Numerical Wind Tunnel на сайте TOP500
 Описание суперкомпьютера на сайте виртуального музея "IPSJ Computer Museum" Японского общества обработки информации

1993 год в науке
Суперкомпьютеры Японии
Суперкомпьютеры Fujitsu
Fujitsu